

Cinema 
 Bang Bang – film del 1971 diretto da Andrea Tonacci
 Bang Bang – film del 2011 diretto da Byron Q.
 Bang Bang! – film del 2014 diretto da Siddharth Anand

Geografia 
 Bang Bang – città e sottoprefettura del Ciad

Musica 
 Bang Bang (My Baby Shot Me Down) – singolo di Cher del 1966
 Bang bang/Auschwitz – 45 giri dell'Equipe 84 del 1966
 Bang Bang – traccia dell'album Party di Iggy Pop del 1981
 Bang Bang – EP dei Rinf del 1987
 Bang Bang – singolo dei Danger Danger del 1989, dall'album Danger Danger
 Bang Bang – singolo di K'naan del 2008
 Bang Bang – singolo di Melanie Fiona del 2009, dall'album The Bridge
 Bang Bang – album delle Dal Shabet del 2012
 Bang Bang – singolo di will.i.am del 2013
 Bang Bang – singolo di Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj del 2014
 Bang Bang – singolo dei Green Day del 2016
 Bang Bang – brano di Serena Rossi, Franco Ricciardi e Giampaolo Morelli del 2017

Televisione 
 Bang Bang – serie televisiva brasiliana
 Bang Bang – rete televisiva albanese

Altro
 Bang-bang – è un sistema utilizzato sui motori turbo delle vetture da corsa per ridurre al minimo il turbo lag